PUI est un sigle qui peut désigner :
 une pharmacie à usage intérieur, dans un hôpital.
 le plan d'urgence interne, pour les installations nucléaires de bases (INB), qui définit l'organisation des secours et de l'intervention en cas d'accident, et vise à protéger les personnels, les populations et l'environnement immédiat.

Voir aussi  
 puy, ou pui en ancien français, une société littéraire pieuse dans le nord de la France, au Moyen Âge.
 Puy, mot du sud de la France désignant un sommet montagneux, en particulier certains volcans d'Auvergne.

Homonymie